Сезон 2020/2021 — 20-й в історії жіночої волейбольної команди «Хімік» з міста Южне Одеської області.

Склад

Чемпіонат 

Підсумкова таблиця команд суперліги після двоколового турніру:

 Півфінал

|}

 Фінал

|}

Суперкубок

Кубок 

|}
 «Хімік» (Южне)
 «Добродій-Медуніверситет-ШВСМ» (Вінниця)
 «Полтавчанка-ПНПУ» (Полтава)

|}
 СК «Прометей»
 «Хімік»
 «Волинь-Унiверситет-ОДЮСШ»
 «Полісся-ШВСМ-ЖДУ»

Ліга чемпіонів 
 Перший кваліфікаційний раунд

 Другий кваліфікаційний раунд

|}

|}

Кубок ЄКВ

Статистика

Україна 
У внутрішніх змаганнях:

Єврокубки 
У континентальних турнірах:

Примітки

Джерела 

Хімік
2020 в українському спорті
2021 в українському спорті
Волейбольні сезони